Genouillac ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Genouillac (Charente)
 Genouillac (Creuse)

Genouillac ist der Name

 des französischen Diplomaten und Kriegsherrn Galiot de Genouillac